Сурганов Федір Онисимович — голова Верховної ради Білоруської РСР (16.07.1971 — 26.12.1976).
 Сурганова Світлана Яківна (нар. 14 листопада 1968, Ленінград) — російська співачка, скрипалька, гітаристка, автор пісень.